Антей — в старогрецькій міфології велетень, син бога моря Посейдона і богині землі Геї.
 Антей (Ан-22) — турбогвинтовий, широкофюзеляжний, транспортний літак.
 949A Антей — серія атомних підводних човнів СРСР.
 Антей 3 — найвищий хмарочос Єкатеринбурґа, Росія.
 Антей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Антей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.

Посилання 
 Антей  // ВУЕ